Deserto ima više značenja:
 Deserto, Benevento
 Deserto, Padova
 Deserto, Savona